Національна ліга В 2007—2008 — 61-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Біль.

Регламент 
Чемпіонат складався з двох етапів на першому поза конкурсом виступала молоджіна збірна Швейцарії, на другому у плей-оф команди виявили чемпіона який зустрічався у перехідних матчах (серія до чотирьох перемог) з найгіршою командою Національної ліги А.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Плей-оф

Чвертьфінали 
 Біль - Ольтен 4:1 (3:2; 5:1; 2:3; 4:3; 3:2)
 Лозанна - ГСК Лайонс 4:0 (8:3; 4:2; 5:3; 4:2)
 Ла Шо-де-Фон - Лангенталь 4:0 (4:2; 4:3; 2:1; 4:3)
 Ажуа - Вісп 4:3 (2:4; 7:3; 6:3; 3:4; 4:1; 2:3; 7:4)

Півфінали 
 Біль - Ажуа 4:3 (1:0; 1:6; 4:2; 3:0; 1:2 ОТ; 3:5; 4:2)
 Лозанна — Ла Шо-де-Фон 3:4 (6:5 ОТ; 7:3; 6:2; 2:3; 1:3; 3:8; 1:3)

Фінал 
 Біль - Ла Шо-де-Фон 4:1 (3:2; 3:2; 1:3; 4:3; 5:1)

Кваліфікація НЛА 
 ХК «Біль» — «Базель» 4:0 (2:1, 4:1, 2:1, 3:2)
ХК «Біль» здобув право виступати в НЛА.

Джерела 
 Сезон 2008  

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2007 у швейцарському спорті
2008 у швейцарському спорті